M48 puede hacer referencia a:

El cúmulo abierto M48;
El carro de combate M48 Patton.